Bonde eller 'Bønder kan være:

 Bonde – en person, der dyrker jorden
 Bonde (skak) – en brik
 Bonde (drengenavn) – udtales gerne med hårdt d
 Bonde (efternavn) – udtales gerne med hårdt d
 Bønder (film) – film af Ib Makwarth